Stuart Anna (1637–1640) angol és skót hercegnő, I. Károly angol és skót király lánya
Start Anna (1665–1714), Anglia, Skócia, Írország és Nagy-Britannia királynője, II. (VII.) Jakab angol és skót király kisebbik lánya